Эдемил Аракен Жозе́ де Мело (; 7 июля 1944, Рио-де-Жанейро — 17 октября 2001, Каракас), в некоторых источниках де Мелло () или Демело () — уругвайский футболист, нападающий.

Карьера 
Аракен де Мело начал карьеру в клубе «Васко да Гама», в которой он играл за молодёжный состав, выступая в третьем дивизионе. В 1964 году нападающий перешёл в уругвайский клуб «Данубио». Два года спустя футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 12 голов. Футболист стал первым в истории «Данубио», который завоевал подобный титул. В 1968 году Аракен уехал в Аргентину, в клуб «Уракан». Он дебютировал в составе команды 10 марта в матче с «Архентинос Хуниорс» (0:0). 25 марта он забил свой первый мяч за клуб, поразив ворота «Химнасии». Всего в своём первом сезоне в команде он забил 10 голов, став вторым снайпером турнира. За этот клуб де Мело играл до 1968 года. Он провёл 36 матчей и забил 8 голов в Метрополитано и 21 матч с 11 забитыми мячами в Насьонале; плюс провёл один матч в Кубке Аргентины и одну встречу в Турнире по переклассификации чемпионата страны. 2 ноября 1969 года он забил последний гол за клуб, поразив ворота «Кильмеса», а 14 июня 1970 провёл свой последний матч за «Уракан» против «Химнасии».

В 1972 году де Мело уехал в Грецию, в клуб «Панатинаикос», став первым бразильцем в истории этой команды. 17 сентября он дебюитровал в составе клуба в матче с «Олимпиакосом» из Волоса и забил 2 гола, а его команда победила 6:3. В атаке команды он создал центр нападения вместе с другим выходцем из Южной Америки, Хуаном Рамоном Вероном, и местным игроком Антонисом Антониадисом. Аракен провёл в клубе 37 матчей и забил 19 голов, 18 матчей и 11 голов в первом сезоне и 19 матчей и 8 голов во втором. Последним клубом в карьере бразильца стал «Атромитос».

Завершив карьеру футболиста, де Мело уехал в Венесуэлу. Там он, вместе со своим братом Арноутом, открыл, при Центральном университете Венесуэлы, футбольную школу, названную «Brazil Soccer School». В ней обучались дети в возрасте от 4 до 14 лет. 17 октября 2001 года Аракен де Мело покончил с собой в Каракасе из-за финансовых проблем. Школой стал руководить его брат.

Статистика

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Уругвая: 1966 (12 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на bdfa.com.ar

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Атромитос» Афины